

Codici 
 MEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mehamn (Norvegia)
 meh – codice ISO 639-3 della lingua tlaxiaca mixteca sudoccidentale

Altro 
 Meh – è un'interiezione in uso nei paesi anglofoni utilizzata per esprimere indifferenza o insofferenza